Toxic était un magazine bimestriel français consacré au cinéma d'horreur créé en 1989. Les journalistes étaient sensiblement les mêmes que ceux de L'Écran fantastique, on retrouvait Alain Schlockoff comme directeur (avec Cathy Karani).

Il a disparu en 1990, après 8 numéros.

Une deuxième série, composée de 12 numéros et d'un hors-série spécial 'Zombie', est sortie en kiosque de  à .

Parmi le comité de rédaction on peut citer : Jean-Pierre Andrevon, Norbert Moutier, Jean-Marc Toussaint, Sébastien Socias, Thomas Debelle ou Caroline Vié.

Liens externes 
 Histoire de Toxic - Revues-de-cinema.net

Revue de cinéma
Magazine d'horreur
Titre de presse créé en 1989
Titre de presse disparu en 1990
Presse bimestrielle disparue en France
Titre de presse créé en 2002
Titre de presse disparu en 2004